Aragonien umfasst die drei spanischen Provinzen Huesca, Saragossa (Zaragoza) und Teruel, die sich ihrerseits in insgesamt 33 Bezirke (Comarcas) gliedern.

!
Aragonien, Comarcas